Resultados das 500 Milhas de Indianápolis de 1967, no circuito de Indianapolis na terça-feira, 30 de Maio de 1967. Race stopped on lap 19 due to rain and was completed the next day (Wednesday Maio 31).

1967
Indianapolis 500
Desporto nos Estados Unidos em 1967